

Personnalités
 Charles Ragon de Bange (1833-1914), officier et inventeur français spécialiste de l'artillerie.

Technique
 Le Canon de Bange de 80 était une pièce d'artillerie de campagne adoptée par l'armée française en 1877.
 Le Canon de Bange de 90 était une pièce d'artillerie de campagne adoptée par l'armée française en 1877.

Toponyme
 La montagne de Bange fait partie des Alpes et est située en France dans le département de la Savoie.
 Le xian de Baingoin (en pinyin : Bāngē Xiàn) est un district administratif de la région autonome du Tibet en Chine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme